Berna puede referirse a:

 Berna, ciudad de Suiza;
 Cantón de Berna, división administrativa de Suiza;
 Distrito de Berna, división administrativa de Suiza;
 Berna, localidad de la Argentina;
 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas;
 Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa;
 Convenio de Berna, sobre la prohibición de la fabricación de cerillas de fósforo blanco;
 Tratado de Berna, que estableció la Unión Postal General.